Dongxiang – jedna z mniejszości narodowych w Chińskiej Republice Ludowej
 Język dongxiang (santyjski) – język z rodziny języków mongolskich